Panuška je příjmení více osob:

 František Panuška (1909–1992) – český katolický kněz
 Jaroslav Panuška (1872–1957) – český malíř